Francja:
 Grandfontaine – gmina w regionie Alzacja
 Grandfontaine – gmina w regionie Franche-Comté
 Grandfontaine-sur-Creuse – gmina

Szwajcaria:
 Grandfontaine – gmina w kantonie Jura, w okręgu Porrentruy